AFC Neerlandia, later SC Neerlandia, is een voormalige voetbalclub uit Amsterdam. De club werd op 10 mei 1902 opgericht.
In 1903 trad de club toe tot de Amsterdamsche Voetbalbond. In het seizoen 1905/1906 kwam de club voor het eerst uit in de competities van de Nederlandse Voetbalbond.
In 1991 fuseerde SC Neerlandia met stadsgenoot SLTO tot Neerlandia/SLTO, waarna deze in 2003 opnieuw zou fuseren met drie andere Amsterdamse voetbalclubs.

Stamboom

Resultaten 1906–1991 

|
|
|
|
|}

 In het seizoen 1912/13 deed de club niet mee aan de competitie.

Neerlandia
Neerlandia